Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1965 года () собрал 14 участников.

 — Пит Розенбург

 — Герт ван Дейк

 — Ферди Окрогелник

Города проведения

Дополнительный матч за звание чемпиона Нидерландов 
Два игрока: Герт ван Дейк и Пит Розенбург набрали по 18 очков. Чтобы определить, кто из них является чемпионом Голландии, состоялся матч из трех партий. Первая игра закончилась вничью, второй выиграл Розенбург, и в последней снова ничейный результат. Розенбург выиграл в седьмой раз национальный титул.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спортивные соревнования в Апелдорне
Спортивные соревнования в Утрехте
1965 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1965 году